Хельмут Мольтке:
 Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке (Мольтке Старший, 1800—1891) — немецкий военный деятель, военный теоретик.
 Хельмут Иоганн Людвиг фон Мольтке (Мольтке Младший, 1848—1916) — немецкий военный деятель, племянник Мольтке Старшего.
 Граф Хельмут Джеймс фон Мольтке (1907—1945) — немецкий юрист, участник антинацистского движения Сопротивления, правнучатый племянник Мольтке Старшего.